Höribach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Höribach (Gemeinde Eggerding), Ortschaft von Eggerding, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Höribach (Gemeinde St. Lorenz), Siedlung in St. Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

sowie des Fließgewässers:
 Höribach (Södingbach), eines linken Zuflusses des Södingbaches im Bezirk Voitsberg, Steiermark